Макгоф () — ирландская фамилия. Была англизирована из шотландско-кельтского слова Mag Eochadha, которое является отчеством людей, чьих отцов звали Eochaidh или Eachaidh (). От этой фамилии произошла фамилия .

  (род. 1995) — американский игрок в американский футбол.
  (род. 1937) — английский поэт, писатель, драматург и телеведущий.